

Sigle 
 Tactical Fighter Wing  – unità di combattimento del Tactical Air Command dell'United States Air Force

Codici 
 TFW – codice ISO 3166-2:GB di Telford and Wrekin (Regno Unito)

Informatica 
 TFW – file allegato a un file tiff per georeferenziare l'immagine